

Избранная библиография 
Основой данной библиографии является Библиографический указатель Б. А. Чичибабина (до 2000 года), составленный заведующей справочно-библиографическим отделом Харьковской городской специализированной музыкально-театральной библиотеки им. К. С. Станиславского — Т. Б. Бахмет (с её полного и безоговорочного разрешения на использование в данной статье). Дополнения, уточнения и сокращения не оговариваются

Публикации стихотворений 
 1958
Поэзия — везде: Стихи // Знамя. — 1958. — № 11. — С. 100—103. — Подпись: Б. Полушин
 1962
Дождик: Стихи // Новый мир. — 1962. — № 5. — С. 95.
 1977
Я слишком долго начинался; Битва; Трепещу перед чудом господним; В январе на улицах вода; Есть поселок в Крыму…; Весенний дом; Постель; Вечером с получки; Махорка; Верблюд; Больная черепаха; Сними с меня усталость, матерь Смерть // Глагол. — Вып. 1. — Ардис: Анн Арбор. 1977.
 1979
[Стихи] // 22 (Тель-Авив). — 1979. — № 9.

[Стихи] // Поиски (Нью-Йорк). — 1979. — № 1.
 1983
[Стихи] // Континент. — 1983. — № 35.
 1987
Стихи о российской словесности; Я груз небытия вкусил своим горбом; Путешествие к Гоголю; Колокол; Дельфинья элегия: [Стихи] // Огонек. — 1987. — № 36. — С. 9.

[Стихи] // Лит. газета. — 1987. — 9 сент. — С. 6.

[Стихи] // Новый мир. —1987. — № 10. — С. 121—124.
 1988
Поэтические тетради: Стихи прошлых лет // Сельск. молодежь. — 1988. — № 2. — С. 29-30.

Склоненных небес тишина: [Стихи] // Дружба народов. — 1988. — № 4. — С. 197—201.

[Стихи] // Лит. газета. — 1988. — 24 авг. — С. 6.
 
У правды скромное жилье; Элегия февральского снега; Одолевали однолюбы; Жизнь — кому сито, кому — решето; На лыжах; Цветы лежали на снегу…: [Стихи] // Огонек. — 1988. — № 36. — С. 21.

Клянусь на знамени!..: [Стихи] // Лит. Россия. — 1988. — 14 окт. — С. 5.

[Стихи] // Москва. — 1988. — № 10. — С. 3-5.

[Стихи] // Иск. кино. — 1988. — № 10. — С. 89, 102.

Один у России Пушкин… // Лит. Россия. — 1988. — 14 окт. — С. 5.

[Стихи] / Вступ. ст. М. Санина // Лит. обозрение. — 1988. — № 11. — С. 49-53.

 1989
[Стихи] // День поэзии. — М.: Сов. писатель, 1989. — С. 41-42.

С любовью и верой: [Стихи] // Лит. газета. — 1989. — 4 янв.

Третий псалом Армении: [Стихи] // Юность. — 1989. — № 2. — С. 74.

Колокол: [Книга в газете] // Моск. комсомолец. — 1989. — 5 марта. — (№ 55).

Когда взыграют надо мной…; В январе на улицах вода…; Тебя со мной попутал бес…; Благодарствую, други мои…; Сбылась беда пророческих угроз…; С дальних звезд моленьями отозван… // Юность. — 1989. — № 4. — С. 2-3.

На память о семидесятых: Стихи // Знамя. — 1989. — № 5. — С. 31-34.

Три стихотворения // Нева. — 1989. — № 5. — С. 76-77.

Дух и явность: Стихи // Дружба народов. — 1989. — № 6. — С. 5-9.

[Стихи] / Предисл. В. Рубина // Трезвость и культура. — 1989. — № 6. — С. 31-35.

[Стихи] // Новый мир. — 1989. — № 7. — С. 83-84.

[Стихи] // Волга. — 1989. — № 8. — С. 3-10.

[Стихи] // Лит. газета. — 1989. — 29 нояб. — С. 6.
 1990
[Стихи] // Зона: Стихи. — Пермь: Кн. изд-во, 1990. — С. 438—445.

[Стихи] // Юность. — 1990. — № 1. — С. 3-4.

Я почуял беду и проснулся от горя и смуты… // Моск. комсомолец. — 1990. — 30 сент.

[Стихи] // Лит. газета. — 1990. — 3 окт. — С. 8.

Не подари мне легкой доли…: [Стихи] // Лит. газета. — 1990. — 14 нояб. — С. 1.

Открытое пространство: [Стихи] // Огонек. — 1990. — № 47. — С. 16-17.
 1991
Песенка на все времена: Стихи // Сов. культура. — 1991. — 26 янв. — С. 6.

[Стихи] / Предисл. М. Санина // Звезда. — 1991. — № 2. —С.33-37.

Республикам Прибалтики // Моск. комсомолец. — 1991. — 1 мая.

[Стихи] // Лит. Армения. — 1991. — № 10. — С. 3-11.
 1992
[Стихи] // Огонек. — 1992. — № 3. — С. 22. — (Поэзия. Бронзовый век).

[Стихи] // Звезда. — 1992. — № 2. — С. 3.

Плач по утраченной родине // Лит. газета. — 1992. — 22 апр. — № 17. — С. 1.

Тарасу Шевченко в память и подражание // Лит. газета. — 1992. — 17 июня. — № 25. — С. 7.

Вместо рецензии // Лит. газета. — 1992. — 1 июля. — № 27. — С. 16. — (Клуб 12 стульев).

Школа любви: [Стихи] // Новый мир. — 1992. — № 8. — С. 3-5.
 1993
[Стихи: Буклет] / Объединение «Круг». — Х., 1993. — 12 с.

[Стихи] // Contemporary Russian Poetry: A Bilingual Antology / Selected, arth and Introductien, and Notes by Geracl S. Smith. — Bloomindton i Indianapolis Indiana Uniwersity Press, 1993.

Стихотворения разных лет // Аврора. — 1993. — № 1. — С. 128—133.

Новые стихи // Дружба народов. — 1993. — № 1. — С. 12-16.

[Стихи] // Лит. газета. — 1993. — 13 янв. — № 1-2.

[Стихи] // Смена. — 1993. — № 4. — С. 125—129.

[Стихи] / Предисл. В. Нузова // Вестник (Балтимор). — 1993. —.№ 8. — 20 апр. — № 8.

Цветение картошки // Знамя. — 1993. — № 7. — С. 132—133.

Поэтические тетради // Смена. — 1993. — № 11-12. — С. 8-9.
 1995
[Стихи] // Евтушенко Е. Строфы века: Антология русской поэзии. — Минск-Москва, 1995. — С. 676—679.

[Стихи] // Русские поэты Украины. — Ч.1. / Сост. М. Красиков — К., 1995. — С. 32-43.

[Стихи] // Литература XX века: 11 кл.: Хрестоматия: Учеб. пособие для школ с рус. яз. обуч. — К., 1995. — С. 365—371.

[Стихи] / Посв. С. Смелянской // Калифорн. вестник (Сан-Франциско) . — 1995. — 12 марта.

[Стихи] // Запад-Восток (Сан-Франциско). — 1995. — 3 июля.
 1996
Крымский альбом: [Памяти Бориса Чичибабина посв.] / Предисл. Д. Лихачева и Б. Чичибабина; Сост., вступ. заметки и публ., интервью Д. Лосева. — Феодосия-Москва: Изд. дом «Коктебель», 1996. — 304 с.
 1997
Больная черепаха, ползучая эпоха; Солженицыну / Предисл Г. Сапгира // Самиздат века. — Минск-Москва: Полифакт, 1997. — С. 381.

Ты прекрасней, чем деревья и стихи…: [Стихи / Вступ. ст. М. Богославского] // Дружба народов. — 1997. — № 1. — С. 115—118.
 1998
[Стихи] // Антология соврем. рус. поэзии Украины. — Т.1. / Сост. М. Красиков. — Х.: Крок, 1998. — С. 209—212.
 1999
[Стихи] // XX век: Русская поэзия: Антология. — М.: Олма-пресс, 1999. — С. 540—542.
 2007
Из рукописных сборников. Стихи. Публикация. Л. С. Карась-Чичибабиной // Знамя. — 2007. — № 11.

[Стихи] // Студия. — 2007. — № 11.
 2008
[Стихи] // День и Ночь. — 2008. — № 1.

Стихи // Дружба народов. — 2008. — № 6

 2013

Статьи и заметки о литературе 
[Ответы на анкету о творчестве Н. А. Некрасова] // Некрасов вчера и сегодня: Путеводитель к выставке / Центр. гор. публ. б-ка им. Н. А. Некрасова. — Вып. 2. — М., 1988. — С. 98-100.

[Послесловие к кн.: Шаров А. Окоем] // Шаров А. Окоем: Повести, воспоминания. — М.: Сов. писатель, 1990.

Идеал: К 191-й годовщине со дня рождения А. С. Пушкина // Лит. газета. — 1990. — 6 июня. — № 23. — С.3.

«Всех живущих прижизненный друг…»: [К 100-летию со дня рождения О. Э. Мандельштама] // Правда. — 1991. — 15 янв. — С. 3.

[О Юрии Милославском] // Лит. газета. — 1991. — 7 авг.

Забыв сказать прощальные слова…: [О М. Богославском] // Новый мир. — 1992. — № 1. — С. 77.

«Одна — из всех-за всех-против всех»: Поэты о поэте: [На анкету о Марине Цветаевой отвечают М. Аввакумова, Е. Евтушенко, В. Соснора, Б. Чичибабин и др.] // Лит. газета. — 1992. — 7 окт. — С. 6.

Красота спасающая: [К 100-летию К. Паустовского] // Лит. обозрение. — 1992. — № 11-12. — С. 42-50.

Слово о любимом писателе: [К. Паустовском] // Моск. обозрение. — 1993. — № 6. — С. 74-75; Мир Паустовского (Москва). — 1993. — № 1.

Век Маяковского: Поэты о поэте: [На анкету «Лит. газеты» отвечают Т.Айги, Н. Коржавин, Б. Чичибабин] // Лит. газета. — 1993. — 14 июля. — (№ 28).

Несколько слов в защиту: [Рец. на кн. В. Шарова «До и во время» // Новый мир. — 1993. — № 3-4] // Независ. газета. — 1993. — № 1. — С. 7.

Всё крупно…: [Ответ на анкету об А. Ахматовой] / Публ., вступл., прим. Е. Ольшанской] // Вопр. лит. — 1997. — № 1. — С. 280—288.

Размышления о Блоке: [Из письма Е. М. Лысенко и Л. Е. Пинскому] // Лит. листки (Прилож. к газете «Российские вести»). — 1998. — 7 марта.

Как мало их, свободных, и сегодня…: [Лагерная тема в литературе / Публ. Л. С. Карась-Чичибабиной] // Время. — 1998. — 15 декаб.

«Наша любовь к нему… таинственней почитания»: [Б. Чичибабин о Пушкине / Публ. Л. Карась-Чичибабиной] // Время. — 1999. — 5 июня.

Беседы, интервью, публицистика, эссеистика, автобиографическое 
[Автобиография]. 1988 // Б. Чичибабин. В стихах и прозе. — Харьков: СП «Каравелла», 1995

Выбрал сам: Беседа за рабочим столом / Вела Т. Архангельская // Лит. газета. — 1988. — 7 дек. — № 49. — С. 5.

С любовью и верой // Лит. газета. — 1989. — 4 янв.

Дела твоей совести: [Беседа с поэтом / Записал В. Нузов] // Моск. комсомолец. — 1990. — 30 сент.

Бывает ли свобода без культуры? // Лит. газета. — 1991. — 16 янв. — С. 9.

И молиться, и верить, и любить: [Вступ. слов и публ. Е. Грандовой] // Сов. культура. — 1991. — 26 янв.

В сердце моем болит Армения: Интервью с поэтом / Вела К. Халатова // Республика Армения. — 1991. — 18 июня. — С. 4.

«Нет в книгах ничего о вечности и сини…»: С поэтом Б. Чичибабиным беседует журналист В. Нузов // Веч. Москва. — 1991. — 7 июля.

Тайна Бориса Чичибабина, которую он так и не открыл Ефиму Бершину: [Беседа с поэтом / Записал Е. Бершин ] // Лит. газета. — 1992. — 28 окт.; Веч. Харьков. — 1992. — 29 окт.

[Автобиография Б. Чичибабина и подб. стихов] // Аврора. —1993. — № 1. — С. 128—133.

Просто, как на исповеди…: [Бог в жизни человека: Из дневн. поэта] // Дружба народов. — 1993. — № 1. — С. 3-11.

Поверьте мне, пожалуйста: [Беседа с Б. Чичибабиным / Вела Т. Бек] // Вопр. лит. — 1994. — Вып. 4. — С. 180—214.

"Я плохо отношусь ко времени, в котором живем / С рус. поэтом беседовала Т. Викторова // Пензен. вести. — 1994. —8 июля. — № 76. — С. 2. — Фотопортр.: с женой — Л. С. Карась-Чичибабиной и пензен. писателями О. Савиным и В. Сидоренко.

«Мы живем в уголовное время…»: [Интервью с Б. Чичибабиным / Взял Ф. Рахлин] // День седьмой (Прилож. к газете «Новости недели», Тель-Авив). — 1994. — 21 окт. — С. 2. — (Встреча для вас).

Жизнь после смерти: К сороковому дню со дня гибели журналиста Д. Холодова / Говорят поэты Е. Евтушенко, Б. Чичибабин, Б. Окуджава // Лит. газета. — 1994. — 23 нояб. — № 47.

Мысли о главном // Истина и жизнь (Москва). — 1997. — № 2. — С. 34-38.

Стихи Б. Чичибабина в переводах на другие языки 
[Вірші] / Пер. з рос. Р. Третьяков // Прапор. — 1965. — № 6. — С. 49. — Зміст: Федір Достоєвський; Не в затишку сімейної ідилії.

[Стихи]:. [Текст парал. на рус. и нем. яз. / Frank Gobler] // Склянка часу (Канев). — 1995. — № 1. — С. 7-11. —Содерж.: Когда я был счастливый…; Спокойно днюет и ночует…; Сколько вы меня терпели!..

Lament for the Lost Motherland : From Literaturnia Gazeta, April 22, 1992 / Chichibabin B. ; Transl. By Margaret Maxwell and Grigory Roytman // Press : Poetry Fiction. — 1996. — Issue 1. — Summer. — P.21-22.

Tre poesie di Boris Cicibabin: [tradotto A. Sabatini, M.C. Wolkonsky] // Giornale dei poeti. — 1997. — April. 1. Togli da me la stanchezza, madre Morte; 2. Il Camello; 3. 9 Gennaio 1984.

[Стихи] / Чычыбабін Б // Крыніца (Минск). — 1997. — № 5(31). — С. 100—107.

Грамзаписи 
Колокол: Стихотворения: Читает автор С40 28535004. — Содерж.: Кончусь, останусь жив ли…; Сними с меня усталость, матерь Смерть; Пастернаку; Тебе, моя Русь; Колокол; Памяти А. Твардовского; Ода воробью; Верблюд; Таллинн; Судакская элегия; Ночью черниговской…; Я почуял беду…; Живу на даче…; Покамест есть охота…; Однако, радоваться рано; Между печалью и ничем…; Изверясь в разуме и быте…; Сонеты Лиле; Защита поэта.

Литература о Б. А. Чичибабине 
 1964
Черненко В. Язык — оружие писателя: [Рец. на книгу Б. Чичибабина «Мороз и солнце»] // Радуга. — 1964. — № 8. — С. 180—181.

Мартынюк В. Первая книга: [Рец. на книгу Б. Чичибабина "Молодость"М., 1963] // В мире книг. —1964. — № 7. —С.41.
 1969
Брюгген В. Куди ж пливти?: [Рец. на кн. Б. Чичибабина "Плывёт «Аврора»(1968)] // Соц. Харківщина. —1969. — 12 квітня.
 1986
Верник А. Л. Воспоминания : [О Чичибабине] // Антология новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны / Сост. К. Кузьминский, Г. Ковалев. — Ньютонвилл (США): ORP, 1986.
Милославский Ю. Г. Борис Чичибабин // Антология новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны / Сост. К. Кузьминский, Г. Ковалев. — Ньютонвилл (США): ORP, 1986.
 1987
Ахмадулина Б. [О Б. Чичибабине: Вступит. Слово к подборке стихотворений поэта] // Огонёк. — 1987. — № 36. — С. 9. Автограф Б. Чичибабина 15.01. 1988 г.
 1988
Жегис В. Возвращение поэта: По материалам беседы с Б. Чичибабиным // Труд. — 1988. —14 апреля

Санин М. Земное и небесное: [Рец. на публикации Б. Чичибабина в журналах «Дружба народов» (1988, № 4) и «Новый мир»(1987.-№ 10)] // Лит. обозрение. —1988. — № 11. — С. 49-55.
 1989
Евтушенко Е. [Предисловие к книге «Колокол» // Чичибабин Б. Колокол. — М.: Известия, 1989. —С.5-7.

Рубин В. [О творчестве Б. Чичибабина: Предисл. к стихам поэта] // Трезвость и культура. —1989. — № 6. —С.31-35.

…Не чувствовал себя поэтом: [О Б. Чичибабине] // Сов. культура. —1989. —14 сент. — Ст. без. подп.

Нехлюдова В. Б. Чичибабин: Никогда не чувствовал себя поэтом…: [О телепередаче, посвящённой Б. Чичибабину] // Говорит и показывает Москва. — 1989. — 18сент.

Нузов В. «Колокол»: Пластинка поэта [Б. Чичибабина] // Моск. Комсомолец. —1989. — 1 ноября.

[Борис Чичибабин — лауреат премии журнала «Смена» за 1989 г. за цикл стихов в № 2] // Смена. —1989. — № 24. — С. 31.
 1990
Евтушенко Е. Кротость и мощь: [Чичибабин у памятника Пушкину] // Евтушенко Е. Пропасть в два прыжка. — Х., 1990. — С. 173—174.

Либединская Л. Говорить стихами о главном: К выходу грампластинки «Борис Чичибабин». Колокол. Стихи. Читает автор [Ред. Т. Тарковская; Звукореж. Л. Должников] // Мелодия. — 1990. — № 1. —С.22-23.

Иванова Т. Очень редкие книги: [К выходу в свет книги Б. Чичибабина «Колокол» и кн. др. авт.] // Кн. обозрение. — 1990. — 19янв.(13)

Иванова Т. «Всяк день казним Исус»: [Рец. на кн. Б. Чичибабина Б. «Колокол». — М.: Известия, 1989.-271с] // Кн. обозрение. — 1990. —9февр.(№ 6). —С.4.

Леонович В. Колокольная молвь // Лит. газета. —1990. — 21февр. — № 6. — С. 7.

От комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР в области литературы, искусства и архитектуры при Совете Министров СССР: [13. Борис Чичибабин. Циклы стихов последних лет «Печаль моих поэм», «Склонённых небес тишина», «У правды скромное жильё»] // Известия. — 1990. — 30 марта.

Левоненко О. Мы душ не мараем ложью…: Про актора, співака i художника Олексія Пугачова: [Спогади М. Богославського, Б. Чичибабіна, О. Лєснікової, Л. Стілик] // Веч. Харків. — 1990. — 24 апреля.

Мозговой В. Венок вечности: [Интервью с Б. Чичибабиным; В том числе о магнитогорских студийцах Б. Чичибабина — В. Шраймане и Е. Терлецком; Записано на Киев. фестивале автор. песни] // Магнитогорский рабочий. — 1990. — 13 окт.

О присуждении Государственной премии СССР в области литературы, искусства, архитектуры Чичибабину (Полушину) Борису Алексеевичу, поэту за сборник стихов «Колокол» // Известия. — 1990. — 8 ноября.

Дворников Е. «Я буду играть в мяч»: Фрагмент из жизни поэта, получившего сначала лагерный срок, а теперь Гос. премию] // Правда. — 1990. — 12 нояб. — С. 3.

Ахмадулина Б. Так литератора можно написать?: [В защиту поэта Б. Чичибабина от нападок «Моск. литератора»] // Лит.газета. — 1990. — 17 октября.

Шелковый С. [О Б. Чичибабине] // Огонёк. — 1990. — № 47. — С. 16-17.

UdSSR — Preistrager besorgt wegen KGB: Gesprach mit Lyriker Cicibabin // Augsburger Allgemeine. — 18 декаб. — С. 1.

UdSSR — Gaste in Augsburg: Preistrager beim Zoo Director: [Б. Чичибабин в Аугсбурге] // Augsburger Allgemaine. — 1990. — 18 декабря. — С. 16.

Пикач А. Чичибабин: очищение свободой: [Рец. на книгу Б. Чичибабина «Колокол»] // Октябрь. —1990. — № 12. — С. 199—202.

Лосиевский И."Между Родиной и небом": [Новые книги Бориса Чичибабина «Колокол», «Мои шестидесятые»] // Лит. обозрение. — 1990. — № 12. — С. 48-51.

Пикач А. Чичибабин: очищение свободой: [Рец. на книгу «Колокол» М., 1989, стихи в журнале «Юность», 1990] // Октябрь. — 1990. — № 12. — С. 199—202.
 1991
Санин М. [О поэзии Бориса Чичибабина] // Звезда. — 1991. — № 2. — С. 33-37.

Ковальджи К. Новое имя на склоне лет: [Б. Чичибабин] // Рус. слово. — 1991. — № 3. — С. 45-49.

Аннинский Л. «Как выбрать мёд тоски из сатанинских сот?»: [Рец. на книгу Б. Чичибабина «Мои шестидесятые»] // Новый мир. — 1991. — № 6. — С. 255—258.

Денисова Н. «Я опоздал с любовью к вам на полстолетие без малого…»: [Вечер памяти Паустовского в Тарусе; В том числе о выступл. Б. Чичибабина] // Октябрь. — 1991. — 6 июня. — № 68, 69.

Гафт В. Обойдёмся без эпиграмм [В том числе о поэзии Б. Чичибабина / Беседу с рус. актёром вёл В.Владимиров] // ОриентирДИП. — 1991. — № 39. — С. 14.
 1992
Ковальджи К. Грань с гранью — не враги: [Рец. на книгу Б. Чичибабина «Колокол»] // Юность. —1992. — № 1. — С. 82-83.

Крючков П. Сердце по кругу: Преодолённая боль Бахыта Кенжеева [Б. Кенжеев о Б. Чичибабине] // Независимая газета. — 1992. — 22 апреля. — С. 7.

[Б. Чичибабин на вечере, посв. 100-летию К. Паустовского в ЦДЛ (Москва)] // Лит. газета. —1992. — 24 июня.

Копелиович М. О Борисе Чичибабине и его юдофильстве // Диалоги (Иерусалим). — 1992. — 1-8 сент.

Нахмин А. Встреча с братом: [О встрече с Б. Чичибабиным на ул. Каплан, 8 в Тель. Авиве. Размышления о русском поэте и его поэзии] // Наша страна (Тель-Авив). — 1992. — 11 сентября.

Фельдман М. Встреча с братом: [Б. Чичибабиным] // Новости недели (Израиль). — 1992. — 5 окт.

Копелиович М. Не поздоровится от этаких похвал!: [Ответ на ст. М. Фельдмана] // Новости недели (Израиль). — 1992. — 18 окт.

Надель Л. Открытое письмо М. Копелевичу : [Ошибочно: М. Копелиовичу; По поводу ст. «Не поздоровится от этаких похвал»] // Новости недели. — 1992. — 3 нояб.

Копелиович М. «Мир не защитит евреев…»: [Еврейская тема в творчестве Б. Чичибабина] // Алеф. — 1992. — № 456. — 3-10 декаб. — С. 52-56.
 1993
Nivat Georges. Impressions de Russie. L’an un. — Paris: L’age d’homme, 1993. Нива Ж. Впечатления от посещения России. Год первый. — Париж: Ляж дом, 1993. О Чичибабине: Гл. П. Путешествие в «потерянную» Россию. Крым.

Юбилей поэта: [Сегодня в Москве , Харькове, Киеве, Ереване, Гамбурге и Нью-Йорке лит. общественность будет отмечать семидесятилетие поэта Б. Чичибабина] // Кр. звезда. — 1993. — 9 янв.

[Премия имени Сахарова «За гражданское мужество писателя» ассоциации писателей «Апрель» присуждена поэту Б. Чичибабину] // Литературная газета. — № 22. — 2 июня.

Нузов В. [Предисловие к тетради стихов Б. Чичибабина] // Вестник (Балтимор). — 1993. — № 8. —С.26-30.

Ковальджи К. Всемирный Коктебель: [1 Всемирн. конгресс по русской литературе, приуроченный к 100-летию волошинского Коктебеля; В числе участников — Б. Чичибабин] // Голос Родины. — 1993. — № 39(сент.) .

Рахлин Ф. Искусству — нужен!: [О Б. Чичибабине] // Новости недели (Тель-Авив). —1993. — окт.

Сарнов Б. В тюрьме им было лучше, чем на воле…: [Чувство Родины в соврем. лит; Упомин. Б. Чичибабин] // Новое время. — 1993. — № 43 (окт.). — С. 62-63.

Румянцева И. Это особая премия: [К присуждению Б. Чичибабину премии им. Сахарова] // Время. — 1993. — 4дек.
 1994

[О Борисе Чичибабине ] // Русская литература XX века: Очерки. Портреты. Эссе: Учеб. пособие для учащихся 11 кл. ср. школы в 2-х ч. — Ч.2. / Под ред. Ф. Кузнецова. — М.: Просвещение, 1994. — С. 294.

Рахлин Ф. Русский сон поэта: [Еврейская тема в творчестве Бориса Чичибабина] // День седьмой: Прилож. к газете «Новости недели» (Тель-Авив). — 1994. — 14 января. — С. 20-21.

Померанц Г. Духовное крушение и духовная встреча: В поэзии они не исключают друг друга [Упоминается Б. Чичибабин] // Лит. газета. — 1994. — 19 янв. — № 3.

Сорокурс З. Из Америки от Зины Сорокурс в Одессу, друзьям Бориса Чичибабина: [Открытое письмо Б. Чичибабину из эмиграции] // Всемирные Одесские новости. — 1994. — № 2. — С. 3.

Бершин Е. «…Иначе жить нельзя…»: [Вечер «Литературной газеты» «Автограф» в киноконцертном зале «Октябрь» (Москва), 1994. Б. Чичибабин на вечере] // Лит. газета. — 1994. — 16 ноября. — (№ 46).
 Памяти Б. Чичибабина
Леонович В. Первенство и правота: [О Б. Чичибабине] // Дружба народов. — 1994. — № 11-12. — С. 206—216.

Миллер Л. Кончина: [Памяти Б. Чичибабина] Моск. новости. — 1994. — 18-25 декабря (№ 64). —С.11.

Евтушенко Е. Памяти Бориса Чичибабина // Лит. газета. — 1994. — 21 декабря. — С. 3.

[Борис Чичибабин: Некролог] // Лит. газета. — 1994. — 21 декабря.

Нузов В. [Слово прощания с Борисом Чичибабиным] // Новое рус. слово. — 1994. — 21 декабря.

Милославский Ю. Г. [Воспоминания о Б. Чичибабине] // Вечер памяти поэта в Нью-Йорке, Новое рус. слово. — 1994.

Свет его души не угасает: [Сегодня девятый день, как нет с нами великого русского поэта Бориса Чичибабина] // Моск. комс. — 1994. — 23 декабря.

Уход Бориса Чичибабина // Кн. обозрение. — 1994. — 27декаб. — (№ 52). — С. 3.

Шехтер Д. Сто тысяч раз я был поэтом: [Памяти Б.Чичибабина] // Алеф (Тель-Авив). — 1994. — № 550. — С. 14., фото.
 1995
Скржинська М. В. Поезія Бориса Чичибабіна // L’Ucraina del ХХ secolo / A cura di Luca Calvi e Gianfranco Giraudo : Atti del Secondo Congresso della A ssociazione Italiana di Studi Ucraini, Venezia, 3-5 dicembre, 1995. — Eurasiatica. — [Вып. 52]. — Venezia, 1995. — P.241-250.

Ольшанская Е. Портрет без ретуши: [Воспоминания о Б. Чичибабине] // Ольшанская О. Поэзии родные имена: Воспоминания, письма, стихи. — К., 1995. — С. 75-88.

Турков А. Были! : [О смерти И. Дедкова и Б. Чичибабина] // Дружба народов. — 1995. — № 1. — С. 157.

Ковальджи К. Последняя встреча; [Памяти Б. Чичибабина] // Кн. обозрение 1995. — № 1 (3 января). — С. 25.

Миллер Л. Памяти Бориса Чичибабина // Русская мысль (Париж). — 1995. — 12-18 января. — С. 18.

«И вечность на клочья распалась…» [Памяти Б. Чичибабина] / Подписали Б. Ахмадулина, Т. Бек, Е. Бершин и др. // Время. — 1995. — 24 января. — (40 дней).

Фаликов И. Есть ли песня: [О поэзии Б. Чичибабина] // Лит. газета. — 1995. — 25 января.

Бондаренко Ст. Вечер памяти Чичибабина [состоится 9 февраля 1994 г. в Доме учителя (Москва)] // Независимость. — 1995. — 27 января.

«Московский рабочий» — интеллектуалам: [В том числе анонс новой книги Б. Чичибабина, выпущенной посмертно, «Цветение картошки»] // Кн. обозрение. — 1995. — № 6. — 7 февр.

Нузов В. Памяти поэта: [Бориса Чичибабина] // Vestnik (Нью-Джерси). — 1995. — February 7.

Басенкис С. Хотя помидоры не виноваты…: [Вечер памяти Б. Чичибабина в Бостоне] // Бостонский курьер. — 1995. — № 36. — 1-15 февр.

Богославский М. Галопом по тайне и песне: [Ответ на статью И. Фаликова «Есть ли песня» о творчестве Б. Чичибабина] // Лит. газета. — 1995. — 1 марта.

Санин Д. Вспоминают современники : [Б. Чичибабин и Ю. Милославский] // Новое русское слово. — 1995. — 11 марта.

[Вечер памяти Б. Чичибабина в Музее-квартире М. Цветаевой в Москве] // Литературная газета. —1995. —5 апреля. — С. 3.

Миркина З. [О смерти Б. Чичибабина. Интервью для рубрики "День нынешний. Размышления современников] // Огонек. — 1995. — № 19. — С. 61.

Верник А. Теперь в журналах разных печатают меня…: [Воспоминания о Б. Чичибабине] // Окна. — 1995. — 18-24 мая.

Леонович В. С великого похмелья: [О Б. Чичибабине; В том числе Пушкин в творчестве Б. Чичибабина] // День и ночь (СПб. — Красноярск- Магадан-Иркутск-Москва). — 1995. — № 5-6. — С. 117—121.

Шкловский Е. [ Рец. на кн.: Борис Чичибабин. Цветение картошки: Книга лирики. М.: Моск. рабочий, 1994. — 190 с.] // Знамя. — 1995. — № 7. — С. 222—223.

Смелянская С. Новые сборники стихов Бориса Чичибабина : [Воспоминания о поэте] // Запад-Восток (Сан-Франциско). — 1995. — 3 июля.

Копелиович Н. Сонеты на жизнь мадонны Лили: [Рец. на кн.: Чичибабин Б. 82 сонета и 28 стихотворений о любви. — М., 1994] // Новый мир. — 1995. — № 10. — С. 221—223.

Рассадин Ст. Поэзия — дело веселое: [О стихах Б. Чичибабина, напечатанных в антологии Е. Евтушенко «Строфы века»] // Лит. газета. — 1995. — 6 нояб. — С. 5.

Милославский Ю. Как выбрать мед тоски и ярость правоты: [Воспоминания о Б. Чичибабине] // Время. — 1995. — 11 нояб.

Померанц Г. Одиночная школа любви: [Художественный мир Б. Чичибабина] // Дружба народов. — 1995. — № 12. — С. 172—180.

Милославский Ю. «И вижу зло, и слышу плач…»: [Фрагменты из воспоминаний о Б.Чичибабине] // Зеркало недели. — 1995. — 16 дек.
 1996
From «Memories of Boris Chichibabin» :Yevgeni Yevtushenko’s contribution to a Memorial to Boris Chichibabin by Several Russian writers, publiched in Literaturnia Gazeta, December 21, 1994, soon Chichibabin’s death / Transl. By M. Maxuell and G. Roytman // Press: Poetry Fiction. — 1996. — Issue 1. — Summer. — P.19-20.

Наша инфантильная эпоха Чичибабина не понимала: Юрий Милославский о своем учителе и друге [Беседа с писателем; Ст. получена из Нью-Йорка; Беседа с журн. Л. Панн] // Лит. газета. — 1996. — 17 янв. — № 3. — С. 5.

Левоненко А. …И прозвучали заветные строки: [Два фильма Э. Рязанова о Борисе Чичибабине — нa Ren-TV и Приват-ТВ — показаны на Харьковском телевидении в один вечер] // Время. — 1996. — 27 янв.

Милославский Ю. О Борисе Чичибабине: [Воспоминания] // Византийский ангел. — 1996. — № 2. — С. 71-77.

Ковальджи К. Он не был скромен как поэт: Воспоминания о Чичибабине // Учит. газета. — 1996. — 18 июня.

Аннинский Л. «За полчаса до взмаха…»: Борис Чичибабин в стихаха и прозе. Харьков, Каравелла, 1995 // Дружба народов. — 1996. — № 8. — С. 180—181.

Жажоян М. «Как поздно я к вам прихожу со стихами своими…»: [О последней книге Бориса Чичибабина] // Рус. мысль. — 1996. — 1-7 авг.

Вальшонок З. «Буду к лику святых сопричислен…»: [О Борисе Чичибабине] // Кн. обозрение. — 1996. — 13 авг. — № 32. — С. 12-13, 19.

Кривин Ф. Друзья мои, прекрасен наш союз!: [Воспоминания о Б. Чичибабине] // Зеркало недели. — 1996. — 7-13 дек. — С. 16.

Филатов А. «На божьей пажити»: [Борис Чичибабин о смысле жизни и смерти] // Веч. Харьков. — 1996. — 14 дек.
 1997
Nieuwazny F. Miejsce i rola porty w tworczo s ci Borysa Cziczibabina // Literaturza rosyiska na emigracji… — Warszawa, 13-14 listopada, 1997. — (Institut Rusycustyki Uniwersitetu Warszawskiego).

Миллер Л. Памяти Бориса Чичибабина: «О матерь-Смерть, сними с меня усталость…»; «Я почуял беду…»: [О Борисе Чичибабине] // Миллер Л. Заметки, записи, штрихи. — М.: Глас, 1997. — С. 82-85.

Померанц Г. Человек ниоткуда // Самиздат века. — Минск-Москва: Полифант. 1997. — С. 114.

Юхт В. Харьков как форма духовной жизни: Памяти Б. А. Чичибабина // 22: Москва-Иерусалим. — 1997. — № 106. — С. 139—153.

Фризман Л. Г. Родина Бориса Чичибабина // В кругу времен. —1997. — № 1. — С. 52-56.

Шкловский Е. «Слепого века строгий поводырь»: [Рец. на кн. "Борис Чичибабин. В стихах и прозе. Харьков. СП «Каравелла», Фолио, 1995] // Октябрь. — 1997. — № 1. — С. 177—178.

Богославский М. [О Б.Чичибабине: Вступ. слово к подборке стихотворений] // Дружба народов. — 1997. — № 1. — С. [115].

Мовчан Е. «Над синим морем розовый шиповник»: (О Б. Чичибабине) // Вопр. лит. — 1997. — янв.-февр. — [№ 1]. — С. 274—280.

Басинский Б. Русский человек в XX веке: [В том числе об отклике Е. Шкловского на сборник Б. Чичибабина] // Лит. газета. — 1997. — № 5. — 5 февр.

Фризман Л., Ходос А. «Непримиримость — лучшая форма чуткости…»: Как исключали и восстанавливали Бориса Чичибабина в Союзе советских писателей // Время. — 1997. — 8 февр.

Мкртычян Л. Быть может, в одном из своих прежних рождений он был сыном Армении: [Чичибабин и Армения] // Урарту (Ереван). — 1997. — № 27.

«Cosi tardi vengo avoi con i miei versi..»: Sulla poesia in ritardo di Boris Cicibabin / Poeti russi contemporanei a cura A. Serghievskj // Giornale dei poety (Roma). — 1997. — aprile. — № 5. — с.4.

Филатов А. Долгие крики: Моим друзьям — Юлию Даниэлю, Виктору Некрасову, Юрию Козакову [ Б. Чичибабин и шестидесятничество] // Веч. Харьков. — 1997. — 3 мая.

Фризман Л., Ходос А. Два обсуждения: [Два протокола заседаний Харьк. писательской организации (25 апр. 1973 г. и 30 окт. 1987 г.) — об исключении и восстановлении в ней Б. Чичибабина] // Вопр. лит. — 1997. — № 5. — С. 335—339.

Фризман Л. Г., Ходос А. Э. Религия Бориса Чичибабина // Известия Академии наук. — Сер. Литературы и языка. — 1997. — Т.56. — № 6. — С. 48-51.

Филатов А. Блудные дети: [Воспоминания о харьк. шестидесятниках; В том числе Б. Чичибабине и газете «Ленінська зміна»] // Журналист. —1997. — 11-17 авг. — № 26.
 1998
Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях: Всему живому не чужой / Сост.: М. И. Богославский, Л. С. Карась-Чичибабина, Б. Я. Ладензон; Худож.-оформ. Б. Ф. Бублик. — Х.: Фолио, 1998. — 463 с.

Бершин Е. «Я так устал! Как раб или собака»: К 75-летию Бориса Чичибабина // Лит. газета. — 1998. — 14 янв.

Про нагородження відзнакою Президента України орденом «За заслуги» [III ступеню — за визначну гуманістичну діяльність — письменника Бориса Олексійовича Чичибабіна (посмертно)] // Уряд. кур'єр. —1998. — 15 січ. — Підпис: Президент України Л. Кучма.

Вигучин С. Я б хотел быть сыном матери-еврейки…: [Борис Чичибабин] // Еврейская газета (Нью-Йорк). — 1998. — 9-15 янв.

Андреев В. «Выбранные места из переписки…»: [75 лет Б. Чичибабину] // Журналист. — 1998. — 12-19 янв.

Копелиович М. Светлая Россия: К 75-летию Бориса Чичибабина // Новое русское слово (США). — 1998. — 17-18 янв.

Милославский Ю. Есть на свете такая вещь, как поэтическое братство: К 75-летию Бориса Чичибабина (1923—1994) // Независимая газета. — 1998. — 30 янв. — С. 16.

Миркина З. Памяти Бориса Чичибабина: [Воспоминания] // Дружба народов. — 1998. — № 2. — С. 191—194.

Мироненко Ю. При Сталине «Огонек» ответил зеку: [Интервью с Л. С. Карась-Чичибабиной] // Учит. газета. — 1998. — 3 февр.

Улица Чичибабина: [Вечер памяти поэта в Центр. Доме литераторов в Москве] // Лит. газета. — 1998. — 3 февр. — Подпись: Б. Е.

Бершин Е. Трубач на перроне: [Чичибабинские чтения в Харькове] // Лит. газета. — 1998. — 18 марта.

Аннинский Л. Бродский и Чичибабин: [Изложение выступления Л. Аннинского на Чичибабинских чтениях / Записал В. Кривой] // Журналист. — 1998. — 26 марта −1 апр.
 1999
Материалы чичибабинских чтений: 1995—1999 / Междунар. фонд памяти Б. А. Чичибабина; Харьк. гос. академия культуры. — Х.: Фолио, 1999. — 104 с. Содерж.: Аннинский Л. Выступление на Чичибабинских чтениях; Богославский М. Самостояние стиха, или встреча двух поэтик: [Чичибабин и Бродский]; Зборовец И. Национальный мир в поэзии Бориса Чичибабина; Копелиович М. «Болящий дух врачует песнопенье…»: (Взгляд Бориса Чичибабина на назначение поэзии); Остапенко И. Бог в художественной системе Бориса чичибабина; Фризман Л. Родина Бориса Чичибабина; Юхт В. «Внимательные бессонницы» Бориса Чичибабина; Яськов В. Битва: (К истории одного стихотворения).

Neuwazny F. W Kregu wiecznzch problemow prawdy, dobra i pieskna: Liryka Borysa Cziczibabina (1923—1994) // Studia Rossica VII W kraju i na obczyznie : Literatura royjska : XXW (Warszawa). — 1999. — С. 235—242.

Шанин Ю. Одиночный боец поэзии: [Борис Чичибабин] // Кн. обозрение. — 1999. — 12 янв. — № 2.

Карась-Чичибабина Л. Борис Чичибабин: Жизнь и судьба // Время. — 1999. — 14 янв.

Неклюдова В. «У меня не осталось никаких лагерных воспоминаний…»: [Вечер-презентация двухтомника Б. Чичибабина в Москве] // Рус. мысль. — 1999. — № 4261. — 11-17 марта.

Карась-Чичибабіна Л. Його так легко було любити: [Бесіда з Л. Карась-Чичибабіною / Вела Л. Салімонович] // Україна молода. — 1999. — 24 черв.

 2002
Материалы чичибабинских чтений: 2000—2002 / Междунар. фонд памяти Б. А. Чичибабина; Харьк. гос. академия культуры. — Х.: Эксклюзив, 2002. — 112 с. Содерж.: От составителей; ЭССЕ И ВОСПОМИНАНИЯ: Богославский М. Жизнь и судьба поэта; Сухарев Е. После Чичибабина — о нём; Филоненко А. «Поэт и непосредственное»; ПОЭТИКА: Копелиович М. «Я обвиняю», или Оборотная сторона любви (Жанр инвективы в поэзии Бориса Чичибабина); Кукушкин Л. Религиозные источники творчества Бориса Чичибабина (Sub specie aeternitatis); Ольшанская Е. Всему живому не чужой; Остапенко И. И живу, как живет одуванчик (Образы цветов в лирике Б. Чичибабина); Юхт В. Скоморох или пророк? (Заметки об одном стихотворении Бориса Чичибабина); Мирошниченко Е. Мифопоэтическое пространство поэзии Бориса Чичибабина; ПЕРЕКЛИЧКА: Бельченко Н. Б. Чичибабин и Н. Клюев: Мотив родства и родство мотивов; Шеховцова Т. Колокольная перекличка (Ю. Балтрушайтис и Б. Чичибабин); Коротко об авторах

 2006
Чичибабинские чтения. Сб. материалов. / Междунар. фонд памяти Б. А. Чичибабина. — Х.: ТО Эксклюзив, 2006. — 208 с.

 2009
Б. А. Чичибабин и современная русская поэзия: Проблемы и перспективы. Вестник Крымских чтений Б. А. Чичибабина. Вып. 5. Приложение к журналу «Вопросы литературы» / Крымский центр гуманитарных исследований; Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского; Крымское общество русской культуры. — Симферополь: Крымский архив, 2009. — 172 с. Содерж.: Абрамович С. Д. Концепция славянства в стихотворении Б. Чичибабина «Львов»; Алекян М. В. Когда пространство «расширяется до бесконечности»… (Природа и «место» в отношениях Б. Чичибабина с Арменией); Бунина С. Н. Борис Чичибабин: обязательство жить (О книге Б. Чичибабина «Собрание стихотворений»); Дербенёва Л. В. Авторский смысл в ряду других значений литературного произведения (на материале поэзии Б. А. Чичибабина); Зуенко М. А. Метафора в образной системе лирики Бориса Чичибабина; Карась-Чичибабина Л. С. «Там брата Севана светла синева» (О путешествии Бориса Чичибабина в Армению); Карпенко М. М. Крымский миф Б. Чичибабина; Копелиович М. Ими оправдается наше время (Александр Галич и Борис Чичибабин); Мацапура В. И. О взаимосвязи ритма и смысла в поэзии Б. А. Чичибабина; Милославский Ю. Г. Февраль, 45 лет спустя; Нестеренко К. Предмет и структура оценки в эпистолярном наследии Б. Чичибабина; Никипелова Н. А. «Жар-перо» — символ поэтического труда в лирике Бориса Чичибабина; Ольховская Н. А. Бездушию политиканства поэзия — противовес (политика в стихах Б. Чичибабина); Остапенко И. В. Дерево на асфальте (городской пейзаж у Б. Чичибабина); Пахарева Т. А. Леонид Киселёв на перекличке поэтов; Сорокина Е. Р. Эволюция мотивов гордости и смирения в поэзии Н. Гумилёва и А. Ахматовой (на примере сборников 1905—1916 гг.); Хаимова В. М. «Новогоднее» М. Цветаевой и «Большая элегия Джону Донну» И. Бродского: аналих художественного пространства; Эмирсуинова Н. К. «Душе скитальца музыка желанна…»: музыкальные темы в поэзии Б. А. Чичибабина; Юхт В. В. Стихотворение Б. Чичибабина «Верблюд»: смысловая перекличка и восприятие читателей; Яськов В. Г. О чичибабинской обсценной лирике.

 2013
Борис Чичибабин: уроки чтения. Из писем поэта. Сост. П. А. Брейтер. М.: Времн, 2013. — 256 с. — (Диалог). 1000 экз., ISBN 978-5-9691-0834

Лилия Карась-Чичибабина. «…растворившимся среди нас» (Борис Чичибабин и Булат Окуджава)

 2015
Егоров Б. Ф. Творческая жизнь Бориса Чичибабина. СПб.: Росток, 2016. 192 с.

Произведения, посвященные Б. А. Чичибабину 
Галич А. Псалом: [Стихи; Посв. Б. Чичибабину] // Иск. кино. — 1988. — № 10. — С. 89-90.

Рубанович В. Шотландские прогулки: [Пародия на тему Несси в стиле Б. Чичибабина] // Рубанович В. Та самая Несси. — Харьков, 1993. — С. 71.

Рахлина М. Борису Чичибабину: Стихи // Рахлина М. Другу в поколенье. — М.: Весть, ВИМО, 1994. — С. 75.

Ольшанская Е. Поэт: Борису Чичибабину: [Стихи] // Ольшанская О. Поэзии родные имена. — К., 1995. — С. 89.

Ковальджи К. Говорить по душам всё трудней в наши душные дни… // Время. —1995. —24 января; Кн. обозрение. — 1995. — № 1. — С. 25.

Евтушенко Е. Полуэмигрантское: Стихи, посвящённые Б. Чичибабину // Время. — 1995. — 24 января.

Окуджава Б. Я вам описываю жизнь свою и больше никакую… // Время. — 1995. — 24 января.

Окуджава Б. Памяти Бориса Чичибабина // Лит. газета. — 1995. — 29 марта. — С. 3.

Карась-Чичибабина Л. И все приняв, как ты мне свет открыл…: [Стихи] // Крымский альбом. — М., 1996. — С. 245.

Миркина З. Место пусто: [Стихи, посв. Б. Чичибабину] // Невский альбом (Спб.). — 1997. — № 1. — С. 49-50.

«В сердцах заветное храня…»: [Памяти Б. Чичибабина] // Время. — 1997. — 16 дек. — Содерж.: Шелковый С. Памяти Бориса Чичибабина: [Стихи]; Яськов В. Памяти поэта; Гольденберг И. Ты весь принадлежишь к служивому сословью…

Евса И. «И ваших лиц читая письмена…»: [Стихи, посв. Б. Чичибабину] // Евса И. Лодка на фаянсе. — Х.: Крок, 2000. — С. 30-31.

Примечания 

Чичибабин Б. А.
Литература СССР